Пергубское общество — сельское общество, входившее в состав Шунгской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии.

Общество объединяло населённые пункты, расположенные возле деревни Пергуба, на реках Лумбуша, Пиндуша и на территориях, прилегающих к Большой губе Онежского озера.

В настоящее время территория общества относится к Медвежьегорскому район Карелии.

Согласно «Списку населённых мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год» общество состояло из следующих населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 284) .
 Пергубское общество 

Населённые пункты Олонецкой губернии
Медвежьегорский район